.eg – domena internetowa dla stron internetowych z Egiptu
 Syrena EG (Syrena Entertainment Group)
 Team EG
 Eg (eksagram) – jednostki masy równa 1018 g